Parque Rodó se puede referir a:
 el parque José Enrique Rodó, en la ciudad de Montevideo;
 el barrio Parque Rodó, que circunda al anterior;
 el Parque Rodó en la ciudad de Minas;
 el Parque Rodó en la ciudad de San José de Mayo;
 el Parque Rodó en la ciudad de Tacuarembó.